Бег на 1 милю (1609,344 м) — официальная спортивная дисциплина, единственная неметрическая дистанция, на которой ИААФ по-прежнему регистрирует мировые рекорды. Как и бег на 1000 метров и 2000 метров, не является олимпийским видом.

Британец Роджер Баннистер стал первым человеком, пробежавшим милю быстрее четырёх минут. У женщин первая миля из пяти минут была достигнута Дианой Лезер (Великобритания) через 23 дня после рекорда Баннистера. Первым школьником, выбежавшим милю из четырёх минут, стал Джим Райан из Уичито, штат Канзас, пробежавшим в 1964 году за 3.59,0.

Рекорды 
Рекорды даны по состоянию на 3 сентября 2021.

Мужчины

Женщины

Юниоры 
 (М) — 3.49,29   Осло, 3 июля 2009.
 (Ж) — 4.17,57   Цюрих, 21 августа 1985.

См. также 
 Хронология мировых рекордов в беге на 1 милю (мужчины)

Примечания 

Бег на средние дистанции